Montán kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Montán (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Montán (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar